Cristián Augusto de Holstein-Gottorp-Eutin (castillo de Gottorf, 11 de enero de 1673-Gottorf, 24 de abril de 1726) fue un miembro de la Casa de Holstein-Gottorp que se convirtió en príncipe de Eutin, príncipe-obispo de Lübeck y corregente del ducado de Holstein-Gottorp (1702-1708) junto con su cuñada viuda, Eduviges Sofía de Suecia.

Fue el padre del rey Adolfo Federico de Suecia y abuelo materno de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia.

Biografía 
Era un hijo menor del duque Cristián Alberto de Holstein-Gottorp y la princesa Federica Amalia de Dinamarca, hija del rey Federico III de Dinamarca. Su hermano mayor, Federico IV, sucedió a su padre como gobernante del Ducado, recibiendo Cristián Augusto el pequeño feudo de Eutin en 1695, con lo cual tomó el título de Duque de Holstein-Gottorp-Eutin. Además, fue elegido coadyuntor de Lübeck, un estado imperial luterano dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1701, y su familia logró que fuera elegido obispo el 26 de abril de 1706.

Su hermano mayor murió en 1702, dejando un hijo menor de edad, el duque Carlos Federico de Holstein-Gottorp, como su heredero. De 1702 a 1708 Cristián Augusto fue corregente con su cuñada viuda, Eduviges Sofía de Suecia, por Carlos Federico. A la muerte de su cuñada en 1708, Cristián Augusto pasó a ser el único regente de Holstein-Gottorp, un ducado que fue severamente devastado por la violencia de la Gran Guerra del Norte.

Matrimonio e hijos 
Cristián Augusto contrajo matrimonio con la margravina Albertina Federica de Baden-Durlach (3 de julio de 1682-26 de diciembre de 1755), el 2 de septiembre de 1704, con quien tuvo diez hijos:

Eduviges Sofía Augusta de Holstein-Gottorp (9 de octubre de 1705-4 de octubre de 1764), abadesa de Herford, 1750-1764
Carlos Augusto de Holstein-Gottorp (26 de noviembre de 1706-31 de mayo de 1727), se comprometió con la futura Isabel de Rusia, pero murió antes del enlace.
Federica Amalia de Holstein-Gottorp (12 de enero de 1708-19 de enero de 1782), una monja en Quedlinburg.
Ana de Holstein-Gottorp (3 de febrero de 1709-2 de febrero de 1758), desposó al príncipe Guillermo de Sajonia-Gotha-Altenburgo (1701-1771), sin descendencia. Era hermano de Augusta de Sajonia-Gotha, madre de Jorge III de Gran Bretaña.
Adolfo Federico de Eutin, rey de Suecia (14 de mayo de 1710-12 de abril de 1771). Fue nombrado príncipe de la corona de Suecia en 1743 y ascendió al trono en 1751 como Adolfo Federico de Suecia.
Federico Augusto de Eutin, duque de Oldenburgo (20 de septiembre de 1711-6 de julio de 1785). Fue inicialmente obispo de Lübeck, y después de que su hermano se trasladara a Suecia, heredó Eutin también. En 1773, como parte de un acuerdo de familia que involucraba Dinamarca, Rusia y Holstein-Gottorp, también recibió un nuevo ducado, Oldenburgo, que consistía de los condados de Oldenburg y Delmenhorst.
Juana Isabel (24 de octubre de 1712-30 de mayo de 1760), desposó al príncipe Cristián Augusto de Anhalt-Zerbst, y se convirtió en la madre de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia.
Guillermo Cristián de Holstein-Gottorp (20 de septiembre de 1716-26 de junio de 1719), murió en la infancia.
Federico Conrado de Holstein-Gottorp (12 de marzo de 1718-1719), murió en la infancia.
Jorge Luis de Holstein-Gottorp (16 de marzo de 1719-7 de septiembre de 1763). Su hijo Pedro heredó el Ducado de Oldenburgo de su primo sin descendencia, el hijo de Federico Augusto.

Cristián Augusto fue sucedido por su hijo mayor Carlos Augusto, quien murió antes de acceder al cargo, y después por su segundo hijo Adolfo Federico.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Cristian Augustori
Cristian Augusto
Príncipes obispos
Obispos de Alemania del siglo XVIII